

Нью-Блумфілд — місто, штат Міссурі
 Нью-Блумфілд — місто, штат Пенсільванія